Pie de pájaro puede referirse a:
 el nombre común de la planta Coronilla scorpioides;
 el nombre común de la planta Helicteres guazumifolia; o
 el nombre común de la planta '''''Ornithopus compressus.